La Gamma Ethniki 2009-2010 è la 35ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello ed è l'ultimo campionato con questa denominazione.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Football League 2010-2011
       Ammesso ai play-off
      Retrocesse in Delta Ethniki 2010-2011

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Football League 2010-2011
 Ammesso ai play-off
      Retrocesse in Delta Ethniki 2010-2011

Play-off

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2009
Calcio nel 2010